Средневерхненеме́цкий язык () — это вторая ступень развития литературного немецкого языка, наступившая после завершения древневерхненемецкого (1050 год), но предшествующая ранненововерхненемецкому периоду (1350 год). В самом средневерхненемецком периоде выделяют три подступени: раннесредневерхненемецкий язык (1050–1170), классический средневерхненемецкий (1170–1250) и позднесредневерхненемецкий язык (1250–1350). Средневерхненемецкий язык выделяют многие особенности фонетики, грамматики и лексики, которые в основном и определяют основные отличия от смежных этапов.

Исследованиями грамматики средневерхненемецкого языка занимались многие учёные-медиевисты прошлого и современности. Одним из наиболее известных исследователей литературных источников является Карл Лахман, которому принадлежат первые попытки систематизировать знания о структуре средневерхненемецкого языка и нормировать его.

Фонетика 
Противопоставление гласных по принципу «краткий — долгий» графически показывается циркумфлексом (ˆ): он ставится над долгими, отсутствует — над краткими. Таким образом, к кратким относятся: a, ë, e, i, o, u, ä, ö, ü; к долгим: â, ê, î, ô, û, æ, œ, iu (долгое ü); и дифтонги: ei, ie, ou, öu, uo, üe.

Примечательным является то, что буквосочетание ei читается как [ej], но не как [aɪ] в современном немецком языке; ie читается не как долгая [i], а как [iə]. Среди прочих отличий можно найти и такие, наличие которых объясняется процессами сдвига гласных, взаимными переходами дифтонгов и монофтонгов. Так, долгие [iː], [yː], [uː] соответствуют нововерхненемецким [aɪ], [ɔʏ] [aʊ] (например, mîn – mein, liut – Leute, hûs – Haus); открытые [iə], [yə], [uə] перешли в [iː], [yː], [uː] (liep – lieb, müede – müde, bruoder – Bruder); дифтонги [ei], [øu], [ou] слились с [aɪ], [ɔʏ] [aʊ] (bein – Bein, böume – Bäume, boum – Baum); все краткие средневерхненемецкие гласные в открытом слоге соответствуют немецким долгим (ligen – liegen, sagen – sagen, nëmen – nehmen). Лигатуры æ и œ читаются и произносятся как умлауты ä и ö соответственно.

Самостоятельная s произносится отчётливо, но в буквосочетаниях sch и sc подчиняется другим правилам. В начальной позиции или после согласного z произносится как и в нововерхненемецком [ts]. В середине или в конце слов z и zz произносятся как ß (для лучшего различения используют символы ȥ или ʒ). В начальной позиции v произносится как [f]. Очевидно, что некоторые правила совпадают с правилами современной немецкой фонетики.

Грамматика 
Грамматические различия между средневерхненемецким и нововерхненемецким уже не столь существенны, нежели отличия последнего от древневерхненемецкого языка. Основные отличия заключаются в том, что в современном немецком языке отсутствует средневерхненемецкая корневая o, изменена система склонений, в том числе склонений глаголов во втором лице единственного числа, которые в средневерхненемецком имеют архаичные формы.

Существительное 
Существительные имеют сильное и слабое склонение.

Глагол 

Инфинитив: biegen, императив: biuc!
Первое причатие: biegende, второе причастие: gebogen

Инфинитив: lëben, императив: lëbe!
Первое причастие: lëbende, второе причастие: gelëb(e)t

Источники

Литература

Ссылки 
 
 

История немецкого языка
Грамматика немецкого языка
Средневерхненемецкий